Néron bezeichnet:

 Néron, eine französische Gemeinde
 Le Néron (), ein Berg des Chartreuse-Massivs

Néron ist der Familienname folgender Personen:

 André Néron (1922–1985), französischer Mathematiker